Сунгарики, или верхогляды () — род лучепёрых рыб семейства карповых.

Описание 
Плавательный пузырь двух- или трёхкамерный. Паразитами являются нематоды Rhabdochona longispicula и Rhabdochona coronacauda, а также цестоды Ligula intestinalis. Последний вид паразита может вызывать массовую гибель рыб. Митохондриальный геном изучен у вида Chanodichthys erythropterus.

Классификация 
Род включает 5 видов:
 
 
 , ранее Erythroculter erythropterus

Распространение 
Представители рода встречаются в юге Дальнего Востока (озеро Ханка, бассейн Амура и Уссури), Китае, Тайване, Монголии, Вьетнаме.

Примечания 

Карповые